Англійське право, або англійські закони або варіації можуть означати:

 Правова система Великої Британії
 Англійське право
 Англо-американська правова сім'я
 Юридична англійська мова
 Англійський Білл (1858), законопроєкт, запропонований Вільямом Гайденом Інґлішем у Конгресі Сполучених Штатів
 Закон про єдність англійської мови, внесений законопроєкт про визначення англійської як офіційної мови США
 Хартія французької мови (Білль 101), закон, що забороняє та забороняє використання англійської мови в Квебеку
 Акт про судочинство англійською мовою, закон Англії, який робить англійську замість придворної французької мовою судів Англії
 Світські закони юрисдикцій, у яких існують громади амішів («англійці» — це неаміші), див. спосіб життя і культура амішів

Див. також 

 Ловренс Інгліш (нар. 1976) австралійський композитор
 Білл Інґліш (нар. 1961) Прем'єр-міністр Нової Зеландії
 Вільям Інґліш (значення) для інших «Білл Інґліш»
 English (значення)